Ватев може да се отнася за:
 Анастас Ватев (1881-1967), български офицер
 Стефан Ватев (1866-1946), български лекар
 Цветан Ватев (р. 1943), български актьор